Ranspach ist der Name mehrerer Orte:

 Ranspach (Pausa-Mühltroff), Ortsteil der Stadt Pausa-Mühltroff, Sachsen

Französische Gemeinden:
 Ranspach im Département Haut-Rhin
 Ranspach-le-Bas im Département Haut-Rhin
 Ranspach-le-Haut im Département Haut-Rhin

Ranspach ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Ranspach (1926–2017), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
Ransbach